

Дани сећања 

120-е пне.